Charles Robin peut désigner :
 Charles Robin (1743-1824), un homme d'affaires et juge jersiais ;
 Charles Robin (1821-1885), un médecin français.